Tory steht für:
 Tory, ein Mitglied der Konservativen Partei des britischen Parlaments
 Tory Island, eine Insel im Nordwesten Irlands

Tory ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffroy Tory (1480–1533), französischer Buchdrucker und Gelehrter
 Henry Marshall Tory (1864–1947), kanadischer Mathematiker und Hochschulpräsident
 James Cranswick Tory (1862–1944), kanadischer Politiker und Geschäftsmann
 Jeff Tory (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 John Tory (* 1954), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Henry Marshall Tory Medal, ein kanadischer Wissenschaftspreis
 Tori
 Torry
 Thory